Spivey (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 Spivey Records, Amerikaans platenlabel
 Nigel Spivey (1958), Brits classicus